Izland önkormányzatainak többsége egy vagy több településből áll, de léteznek olyan önkormányzatok is, amelyekhez egy sem tartozik. A települések csak egy önkormányzathoz tartozhatnak (területük nem nyúlhat át a határukon). A települések és önkormányzatok között előfordulhat névegyezőség, de ezek nem feltétlen egymás közelében fekszenek.

Települések listája

Jegyzetek

Fordítás

További információk 

 Izland településeinek listája 
 Izland régióinak listája 

 
Izlanddal kapcsolatos listák
Települések listái országok szerint